Ködel ist ein Gewässername im Landkreis Kronach, Bayern:

 Nordhalbener Ködel, linker Oberlauf des Nurner Ködels bis in die Ködeltalsperre nahe dem Stengelshof, Markt Nordhalben
 Nurner Ködel, rechter Zufluss der Rodach (zum Main) bei Nurn, Markt Steinwiesen; Abfluss der Ködeltalsperre, auch Trinkwassertalsperre Mauthaus genannt
 Tschirner Ködel, rechter Oberlauf des Nurner Ködels bis in die Ködeltalsperre im Gemeindegebiet von Tschirn

Ködel ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Ködel (1941–2022), deutsche Schlagersängerin, siehe Susi Dorée